Fernpunkt bezeichnet

 einen Begriff aus der projektiven Geometrie, siehe Fernelement
 einen Begriff aus der Optik, siehe Fernpunkt (Optik)
 einen weit entfernten Vermessungspunkt (Hochpunkt), dessen große Distanz gewisse Fehlereinflüsse minimiert.